Zé Roberto ist der Künstlername folgender Personen:

 Zé Roberto (José Roberto da Silva Júnior) (* 1974), brasilianischer Fußballspieler (Bayern 04 Leverkusen, FC Bayern München, Hamburger SV)
 Zé Roberto (Fußballspieler, 1978) (José Roberto Gomes Santana; * 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Zé Roberto (Fußballspieler, 1980) (José Roberto de Oliveira; * 1980), brasilianischer Fußballspieler (FC Schalke 04)
 Zé Roberto (Fußballspieler, 1981) (José Roberto Lucini; * 1981), brasilianischer Fußballspieler 
 Zé Roberto (Fußballspieler, 1993) (José Roberto Assunção de Araújo Filho; * 1993), brasilianischer Fußballspieler 
 José Roberto De Moura (* 1978), brasilianischer Fußballspieler 
 José Roberto Marques (1945–2016), brasilianischer Fußballspieler